Следи списак градова у Бугарској са преко 20.000 становника. Имена главних градова области су исписана масним словима.

По броју становника

Напомене

Додатно погледати 
 Административна подела Бугарске

Спољашње везе 

 Бугарски градови на сајту о становништву градова
 Мапа бугарских градова на сајту -{World Gazetteer}-
 Мапа бугарских градова на -{BGMaps.com}- 
 Мапе бугарских градова на -{Domino.bg}-

Б